Personen met de achternaam Pineau
Cédric Pineau, Frans wielrenner
Christian Pineau, Frans vakbondsleider en politicus
Jérôme Pineau, Frans wielrenner

Voeding
Pineau des Charentes, Franse alcoholische drank

Zie ook 
Pineau blanc (doorverwijspagina)

Franse achternaam